Дивногорск:

 Дивногорск — город краевого подчинения в Красноярском крае России.
 Дивногорск — железнодорожная станция Красноярской железной дороги на ветви Енисей — Дивногорск.
 Дивногорск — грузовой пароход Черноморского морского пароходства.